Jullienula är ett släkte av mossdjur. Jullienula ingår i familjen Cribrilinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Jullienula